

Personnes et personnages

Histoire Perse 
Plusieurs personnes perses et parthes ont porté le nom d'Artaban, dont :

 Artaban, fils d'Hystaspe et frère du roi achéménide , il s'opposa, mais inutilement, à l'expédition de ce prince contre les Scythes, et à celle du fils de ce dernier  contre la Grèce. Après la mort de Darius, les deux fils du roi, Xerxès et Artabazane, s'en remirent à lui pour savoir qui des deux occuperait le trône : il décida en faveur du premier ;
 Artaban, capitaine des gardes de . Il assassina ce prince, et imputa ce crime au fils aîné du roi, qu'il fit condamner comme meurtrier. , frère de ce dernier, allait aussi devenir sa victime, mais ayant découvert le piège, il tua lui-même Artaban. Artaban avait occupé le trône quelques mois (472 av. J.-C.) ;
 Artaban, satrape de Bactriane à l'époque de l'assassinat de  par l'Artaban précédent ;
 Rois de la dynastie des Arsacides :
 , roi de Parthie de -128 à -124,
 , roi de Parthie de 12 à 38 ,
 , roi de Parthie de 80 à 90 ,
 , dernier roi de Parthie de 220 à 224 ;
 Artabanès ou Artaban, prince de la dynastie arsacide d'Arménie. Maître des soldats d'Afrique pour l'empereur Justinien en 546 ;

Littérature 
 Artaban de Médée est le nom du quatrième roi mage imaginé par le poète Henry van Dyke.
 L'Artaban qui a donné lieu à l'expression : « fier comme Artaban », est un héros purement imaginaire du roman Cléopâtre de La Calprenède.

Biologie 
 Artaban : variété de vigne de cuve hybride possédant deux gènes de résistance contre le mildiou et deux contre l'oïdium.

Notes et références 

Homonymie dynastique